Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS McCawley:

  – cacciatorpediniere della classe Clemson, varato nel 1919 e radiato nel 1930
  – nave da trasporto varata nel 1940 e affondata nel 1943